WinEdt — это shareware-редактор для файлов ASCII и оболочка для Microsoft Windows. Основная сфера использования программы — это создание TeX- и LaTeX-документов; также широко используется для редактирования документов HTML и других текстовых файлов. Программа изначально настроена, чтобы послужить удобным визуальным редактором для большого числа TeX-систем, включая MiKTeX, TeX Live и других. Схемы подсветки синтаксиса, написанные автором программы, Александром Симоник (Aleksander Simonic), с чистого листа, могут быть настроены для различных режимов (HTML,  и прочие), а многоязыковая проверка орфографии поддерживает множество языков, словари для которых доступны для скачивания на сайте сообщества WinEdt. Редактор поддерживает все шаги процесса обработки DVI- и PDF-файлов.

Особенности 
 MDI-интерфейс, поддерживающий управление включаемыми файлами в файле проекта WinEdt;
 Подсветка синтаксиса;
 Структура документа и оглавление отображаются в собираемом меню;
 Управление библиографией и метками;
 Настраиваемый запуск программ LaTeX, TeX, AMSTeX, PDFLaTeX, PDFTeX, LuaLaTeX, LuaTeX, XeLaTeX, XeTeX, TeXify, PDFTeXify, BibTeX, MakeIndex, dvi2ps, dvi2pdf, ConTeXt, MetaPost, MetaFont, TeX4ht и TtH;
 Доступ к математическим символам и средствам форматирования текста через кнопки графического интерфейса;
 Поддержка прямого и обратного поиска при просмотре DVI-файлов в  просмотрщике Yap из MiKTeX и PDF-файлов в SumatraPDF;
 В WinEdt входит полноценный язык макросов с возможностью записи и воспроизведения;
 Парсинг ошибок компиляции документа.

История 
 1993 — WinEdt разработан Aleksander Simonic при поддержке Adriana McCrea (вместе они называют себя «WinEdt Team») для Windows 3.1.
 1995 — программа подгружена разработчиками на CTAN как shareware для Windows 3.1 и Windows 95.
 1997 — открыт список рассылки и форум для пользователей программы.
 2008 — выпущена версия 5.6, которая бесперебойно работает на Windows XP и Vista.
 2010, 17 марта — вышла версия 6.0 для Windows 2000, XP и 7.
 2012, март — вышел WinEdt 7 с полной поддержкой Юникода (исполняемый файл тестировался под 32- и 64-битными версиями ОС).
 2013, май — вышел WinEdt 8.
 2014, август — вышел WinEdt 9.
 2016, апрель — вышел WinEdt 10.

См. также 
 Официальный сайт WinEdt
Редакторы TeX:
 Сравнение TeX-редакторов
 Texmaker — открытый кроссплатформенный редактор и оболочка
 TeXstudio — открытый кроссплатформенный редактор и оболочка (с интерфейсом, аналогичным Texmaker) 
  TeXnicCenter — открытый  Windows-редактор и оболочка
 TeXworks — открытый кроссплатформенный редактор (и оболочка), входящий в дистрибутив MiKTeX

Текстовые редакторы
Редакторы TeX
Shareware